

Aardrijkskunde 
Fletcher (North Carolina), plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Fletcher (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Fletcher (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma

Fictief figuur 
Ferb Fletcher, personage uit de Amerikaanse animatieserie Phineas en Ferb
Jessica Fletcher, hoofdpersonage uit de Amerikaanse serie Murder, She Wrote

Personen 
Alan Fletcher, Australisch acteur en zanger
Andrew Fletcher, Brits muzikant en lid van Depeche Mode
Anne Fletcher, Amerikaans filmregisseuse
Bryan Fletcher,  Amerikaans noordse-combinatieskiër
Charles Tenshin Fletcher, Amerikaans zen-boeddholoog en priester
Darren Fletcher, Schots voetballer
Frank Jack Fletcher, Amerikaans admiraal
Giles Fletcher, Engels dichter
Guy Fletcher, Engels muzikant o.a. Dire Straits
Guy Fletcher (singer-songwriter), Engels muzikant met hitje Mary in the morning
Harvey Fletcher, Amerikaans natuurkundige
John Fletcher, Engels toneelschrijver
Ken Fletcher, Australisch tennisspeler
Louise Fletcher, Amerikaans actrice
Mal Fletcher,  Australische christelijk leider, spreker, schrijver en tv-presentator
Thomas Bainbridge Fletcher, Brits entomoloog
Tom Fletcher, Engels zanger, gitarist en componist
Fletcher, Amerikaanse zangeres

Overige 
Fletcher (lettertype), een fraktuur lettertype uit ca. 1865
Fletcher Trust Building, gebouw in de Amerikaanse stad Indianapolis
Fletcherklasse, klasse van torpedobootjagers
Fletcher Hotels, Nederlands hotelketen

Zie ook 
Moord op Yvonne Fletcher, moord op Brits politieagente in 1984